Plaats in Indonesië
 Nglarangan (Tretep), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Nglarangan (Kauman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java